Франсиско «Пакито» Фернандес Очоа (, , , Испания — , , Испания) — испанский горнолыжник, единственный в истории Испании чемпион зимней Олимпиады.

Карьера 
В Кубке мира дебютировал в 1969 году.

В 1972 году на Олимпиаде в Саппоро малоизвестный 21-летний испанский горнолыжник сенсационно победил в слаломе, опередив более чем на секунду знаменитого итальянца Густава Тёни и его двоюродного брата Роланда. После того как 9 февраля Густав Тёни блистательно выиграл гигантский слалом, многие прогнозировали его победу и в слаломе, однако 13 февраля, в последний день горнолыжной программы Олимпиады, испанец перевернул все карты.

Кроме олимпийской победы на счету Фернандеса Очоа бронза чемпионата мира 1974 года в слаломе и одна победа на этапе Кубка мира — 6 марта 1974 года в польском Закопане (единственная в истории победа испанских мужчин на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту). В сезоне 1974/75 испанец занял высшее в карьере 9-е место в общем зачёте Кубка мира, а также 7-е место в зачёте слалома.

Пакито участвовал и в следующих двух Олимпиадах — в 1976 и 1980 — но не добился там особого успеха (9-е место в слаломе в 1976 году). Завершил карьеру после Олимпийских игр 1980 года за несколько дней до своего 30-летия.

Фернандес Очоа скончался от рака в возрасте 56 лет в ноябре 2006 года в Мадриде. За несколько дней до смерти в Мадриде был открыт памятник в его честь. Франсиско пристуствовал на церемонии.

Интересные факты 
 Франсиско 4 раза нёс флаг Испании на церемониях открытия Олимпийских игр: на зимних Играх 1972, 1976 и 1980 годов, а также летних Игр 1972 года
 Испанские женщины завоевали лишь одну медаль на зимних Олимпиадах, и эта медаль на счету младшей сестры Пакито Бланки Фернандес Очоа, которая стала третьей в слаломе на Олимпиаде в Альбервиле в 1992 году.
 Немец Йохан Мюлегг на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити, выступая под флагом Испании, завоевал 3 золотые медали в лыжных гонках, однако через несколько дней был дисквалифицирован за применение дарбепоэтина. Таким образом Фернандес Очоа остаётся единственным «зимним» олимпийским чемпионом из Испании.
 Кроме Бланки и Франсиско ещё 2 брата и 1 сестра Фернандес Очоа участвовали в соревнованиях по горнолыжному спорту на Олимпийских играх: Долорес (род. 1966, участвовала в Олимпиаде-1984 в Сараево), Хуан Мануэль (род. 1951, участвовал в Олимпиаде-1976 в Инсбруке) и Луис (род. 1965, участвовал в Олимпиадах 1984 и 1988 годов). Особых успехов они не достигли — никто ни разу не сумел попасть даже в число 15 лучших.

Призовые места на этапах Кубка мира (4)

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Горнолыжники Испании
Олимпийские чемпионы от Испании
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1972 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1980 года